Abramo puede referirse a:

 Fernando Abramo, militar argentino que participó en las guerras civiles y en el cruce de los Andes;
 Abramo, localidad de la Argentina.